Le  Grand Prix moto du Pacifique 2001 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2001. La compétition s'est déroulée du 5 au  sur le Twin Ring Motegi connu sous le nom de circuit de Motegi.

C'est la  du Grand Prix moto du Pacifique.

Classement 500 cm

Classement 250 cm

Classement 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Pacifique
Pacifique
Sport au Japon en 2001